Penthe — небольшой род тетратомид насчитывающий всего 3 вида. Питаются древесными грибами под сломанными сучьями деревьев.

Виды 
 Penthe japana Marseul, 1876
 Penthe obliquata (Fabricius, 1801)
 Penthe pimelia (Fabricius, 1801)

Ссылки 
 BugGuide Genus Penthe

Тетратомиды
Роды жесткокрылых